Steinhagen kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Steinhagen, Rostock – kommun, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Steinhagen, Vorpommern-Rügen – kommun, Vorpommern-Rügen, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Steinhagen, Nordrhein-Westfalen – kommun, Nordrhein-Westfalen, Regierungsbezirk Detmold,